Ги́ллан () — английская фамилия.

Известные носители 
 Гиллан, Джейми (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Гиллан, Иэн (род. 1945) — британский рок-певец и автор песен.
 Гиллан, Карен (род. 1987) — шотландская актриса.
 Гиллан, Шерил (1952—2021) — британский политик.
 Робертс Гиллан, Лиза (род. 1965) — американская актриса и продюсер.

См. также 
 Gillan

Примечания